T-Mobile bezeichnet:
 T-Mobile, Markenname sowie Name von verschiedenen internationalen Tochterunternehmen der Deutschen Telekom AG, bis 2009 der Dachholding T-Mobile International unterstellt:
 T-Mobile Deutschland GmbH (ehemals DeTeMobil Deutsche TelekomMobilNet GmbH) – Ehemaliger deutscher Mobilfunkanbieter, der Anfang 2010 mit der Festnetzsparte zur Telekom Deutschland verschmolzen wurde
 T-Mobile Austria, österreichischer Mobilfunk-Anbieter, ging 2019 in Magenta Telekom auf
 T-Mobile Netherlands, niederländischer Mobilfunk-Anbieter
 T-Mobile Czech Republic, tschechischer Mobilfunk-Anbieter
 T-Mobile Polska, polnischer Mobilfunk-Anbieter
 T-Mobile US, US-amerikanischer Mobilfunk-Anbieter
 T-Mobile UK, ehemaliger britischer Mobilfunk-Anbieter, ging 2010 in Everything Everywhere auf, heute EE Limited
 T-Mobile in Ungarn, ehemaliger Marktauftritt der Mobilfunk-Sparte von Magyar Telekom